Italo peut désigner :
 Un italien (péjoratif)
 Tout élément combinant une origine italienne avec une autre origine :
 Populations :
 Italo-sud-africain
 Italo-américain
 Italo-Canadien
 Italo-Québécois
 Italo-Tunisien
 Linguistique :
 Langues italo-romanes
 Italo-celtique
 etc.
 Les relations entre l'Italie et un autre pays :
 Guerre italo-grecque
 Guerre italo-turque
 Guerre italo-éthiopienne
 L'Italo disco
 L', train à grande vitesse de la compagnie italienne Nuovo Trasporto Viaggiatori
 Un prénom, porté par :
 Italo Balbo
 Italo Calvino
 Ítalo Estupiñán
 Ítalo Ferreira
 Ítalo Luder
 Italo Svevo

Voir